Ручка — зменшувальна форма до рука
 Ручка — те ж саме, що й держак, руків'я
 Ручка — прилад для письма чорнилом або спеціальною пастою. Ранні зразки його являли собою гусяче або металеве перо, закріплене на дерев'яній чи металевій ручці, від чого й отримав свою назву.
 Ручка — те ж саме, що й підлокітник, частина крісла, дивана, стільця, на яку спираються рукою, ліктем
 Ручка музичного інструмента — те ж саме, що й гриф
 Ручка — смуга покосу на один захват коси. Ручкою називається також частина коси, за яку косар тримається правою рукою
 Ручка — пристрій для приведення в рух машини, апарата обертанням, крутінням рукою
 Ручка керування літаком

 Ручка — прізвище.
 Ручка Надія Олександрівна ( 1981) — російська співачка, солістка легендарної російської жіночої групи «Блестящие».
 Ручка Сергій Іванович (1981—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки